Roy Emerson era il detentore del titolo.

François Jauffret ha battuto in finale Željko Franulović 3-6, 6-2, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1969